Svetovni pokal v smučanju prostega sloga 2011/12 je triintrideseta sezona svetovnega pokala v smučanju prostega sloga. Tekmovalo se je v petih različnih disciplinah: grbine, akrobatski skoki, smučarski kros, snežni žleb in slopestlye. Podelili pa so tudi oba velika kristalna globus za skupni seštevek, kjer izračunajo povprečje točk.

Moški

Grbine

Smučarski kros

Akrobatski skoki

Snežni žleb

Slopestyle

Ženske

Grbine

Smučarski kros

Akrobatski skoki

Snežni žleb

Slopestyle

Točkovanje

Sklici 

2012 v športu
2012